Laurent Dufresne
Jean Dufresne
Alexis Dufresne
Louis Dufresne
Natalia Vía Dufresne

Desambiguações de sobrenomes